IZH Planeta () ist eine Reihe russischer Motorradmodelle. Die IZH Planeta werden in der Fabrik Ischmasch seit 1962 hergestellt. Planeta 5 wurde in den Jahren 1987–2008 produziert. Bis zur Planeta-6 sind Einzylinder-Zweitaktmotoren mit 350 cm3 Hubraum verwendet worden, die Planeta-7 hat einen Einzylinder-Viertaktmotor mit 250 cm3.

Siehe auch 
 IZH-49
 IZH-56
 IZH Jupiter

Weblinks 
 Webseite von Ischmasch über die Planeta
 Varianten der IZH Planeta
 

Planeta